Jean Multon (1908-1946), résistant français,
Franck Multon (1964-), champion de bridge français,
Anne-Fleur Multon (1993-), écrivaine française.